Левников — фамилия; имеет женскую форму Левникова.
 Левников, Кирилл Николаевич (род. 1984) — российский футбольный судья, футболист.
 Левников, Николай Владиславович (род. 1956) — футбольный судья, президент Коллегии футбольных арбитров России.